Il toponimo Lukacovce, con grafie diverse, può riferirsi a diversi comuni della Slovacchia:

Lukačovce, comune del distretto di Humenné
Lukáčovce, comune del distretto di Nitra